FIC steht als Abkürzung für:
 Feline idiopathische Cystitis, eine Erkrankung der Harnblase von Katzen
 First International Computer, taiwanischer Computerhersteller
 Flight Control Indicator, Flugkontrollanzeige, Abkürzungen/Luftfahrt/E–K
 Flight Information Center, Fluginformationszentrale, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/E–K  
 Flow Indicator Control, Messstelle in einer Prozessregelung, Prozessautomation
 Kongregation der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis, Ordenskürzel, siehe Institut der Schulschwestern zu Graz

Fic ist der Familienname folgender Personen:
 Pavel Fic (* 1992), tschechischer Grasskiläufer

Abkürzung